Morrosquillo puede referirse a:

 Golfo de Morrosquillo, cuerpo de agua ubicado en el Caribe colombiano.
 Subregión de Morrosquillo, región geográfica alrededor del cuerpo de agua antes mencionado.
 Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, aeródromo ubicado en la ciudad de Tolú (Colombia).